Зейденберг — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Зейденберг, Виктор Карлович — изобретатель.
 Зейденберг, Говелий Шоель Мошков (1862—1942) — русский и советский художник.